Доляни може да се отнася за:

 Доляни (), градче в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Кунео
 Доляни (), село в Северозападна Гърция, дем Загори, област Епир
 Кумария (), село в Северна Гърция, дем Бер, област Централна Македония, наречено до 1926 г. Доляни ()